François Tilly peut désigner : 
 François-Louis Tilly (1946-), réalisateur français,
 François Tilly (1910-1983), marin et militaire français, compagnon de la Libération.